Existuje více nositelů příjmení Ženíšek (Ženíšková):

 František Ženíšek (1849–1916) – český malíř
 Jiří Ženíšek (* 1952) – český fotbalista
 Karel Ženíšek (* 1950) – český fotbalista
 Ladislav Ženíšek (1904–1985) – český fotbalista
 Máňa Ženíšková (1909–1982) – česká herečka
 Marek Ženíšek (* 1978) – český politolog a politik
 Václav Ženíšek (1917–1952) – český voják, oběť komunismu

Česká příjmení